Rudolf Mitschke ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Mitschke (Zoologe), deutscher Zoologe 
 Rudolf Mitschke (Politiker) (1916–nach 1976), deutscher Maschinenbauer, Gewerkschafter und Politiker (SED)

Siehe auch:

 Rudolf Mitzschke (1924–1981), deutscher Fußballspieler